Оско́льский сельский либо городской совет может означать:

 Оскольский сельский совет (до 2016 Краснооскольский сельский совет) Красного Оскола Изюмского района Харьковской области.
 Новооскольский городской совет Нового Оскола Новооскольского района Белгородской области.
 Старооскольский городской совет Старого Оскола Старооскольского района Белгородской области.